

Patronyme 

 Jacques Marie Chottard (1759-1838), homme politique français ;
 Laurent Chotard (1976-), coureur cycliste français ;
 Yvon Chotard (1921-1998), éditeur français, syndicaliste patronal ;
Yvon Chotard (1946-), avocat et homme politique français.
Joris Chotard (2001-), footballeur français.

Toponyme 

 , page d'homonymie.

Titre 

 Chotard et Cie, un film français réalisé par Jean Renoir, sorti en 1933.